Serang bezeichnet:

 Serang, eine Stadt in der indonesischen Provinz Banten auf Java
 Serang (Regierungsbezirk), einen Regierungsbezirk in Nachbarschaft zur Stadt Serang

Serang ist der Name von:
 Nyi Ageng Serang (1752–1838), indonesische Nationalheldin